Barbarismus (aus gleichbed. griech.  zu , bárbaros: „der Fremde, Barbar“) wird verwendet:

 in der antiken Rhetorik für die Falschschreibung oder falsche Verwendung eines Wortes, siehe Metaplasmus
 zuweilen in der Literaturwissenschaft für die Verwendung von fremdsprachigen Ausdrücken oder Redeteilen
 zuweilen in der Sprachwissenschaft, vor allem von Anhängern des Sprachpurismus, für ein unnötiges Fremdwort

 Siehe auch 

 Barbarei